{{Иерарх
 | имя                  = Митрополит Никандр
 | имя при рождении     = Николай Григорьевич Феноменов
 | изображение          = Nikander (Fenomenov).jpg
 | ширина               = 178px
 | описание изображения = 

 | титул                = Митрополит Ташкентский и Туркестанский
 | церковь              = 
 | избрание             = 
 | интронизация         = 
 | периодначало         = 17 сентября 1927
 | периодконец          = 18 февраля 1933
 | предшественник       = Сергий (Лавров)
 | преемник             = Афанасий (Малинин)

 | титул_2              = Митрополит Одесский
 | периодначало_2       = ноябрь 1925
 | периодконец_2        = 17 сентября 1927
 | предшественник_2     = Парфений (Брянских) в/уПрокопий (Титов)
 | преемник_2           = Иосиф (Петровых)

 | титул_3              = Архиепископ Крутицкий,  викарий Московской епархии
 | порядок_3            = 3
 | периодначало_3       = 31 января 1922
 | периодконец_3        = 24 января 1924
 | предшественник_3     = Евсевий (Никольский)
 | преемник_3           = Пётр (Полянский)

 | титул_4              = Епископ Вятский и Слободской
 | периодначало_4       = 20 марта 1914
 | периодконец_4        = 1921
 | предшественник_4     = Филарет (Никольский)
 | преемник_4           = Павел (Борисовский)

 | титул_5              = Епископ Нарвский,  викарий Санкт-Петербургской епархии
 | периодначало_5       = 15 февраля 1908
 | периодконец_5        = 20 марта 1914
 | предшественник_5     = Антонин (Грановский)
 | преемник_5           = Геннадий (Туберозов)

 | титул_6              = Епископ Кинешемский,  викарий Костромской епархии
 | избрание_6           = 2 июня 1905
 | периодначало_6       = 10 июля 1905
 | периодконец_6        = 15 февраля 1908
 | предшественник_6     = Вениамин (Платонов)
 | преемник_6           = Иннокентий (Кременский)

 | принятие монашества  = 3 апреля 1897
 | сан                  = 
 | хиротония            = 10 июля 1905
}}

Митрополит Никандр (в миру Николай Григорьевич Феноменов; 2 (14) мая 1872, Болхов, Орловская губерния — 18 февраля 1933, Ташкент) — епископ Русской православной церкви, митрополит Ташкентский.

 Биография 

Родился в семье священника 2 мая 1872 года в городе Болхов Орловской губернии.

В 1893 году окончил Орловскую духовную семинарию и поступил в Киевскую духовную академию.

3 апреля 1897 года был пострижен в монашество с именем Никандр, 10 апреля рукоположён во иеродиакона, а 15 августа — во иеромонаха.

В 1897 году окончил академию со степенью кандидата богословия и 3 октября назначен преподавателем гомилетики Тульской духовной семинарии.

В марте 1900 году назначен инспектором Кутаисской духовной семинарии.

11 января 1901 году переведён на должность инспектора Тифлисской духовной семинарии.

21 января 1902 года назначен ректором Тифлисской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита. Руководитель постройки её новых зданий, член Грузинского епархиального училищного совета и Совета Тифлисского миссионерского духовно-просветительного братства, цензор журнала «Пастырь» (1901) и проповедей в городских храмах (1903).

19 мая 1905 года определён быть епископом Бакинским, но 2 июня того же года последовал указ о бытии епископом Кинешемским, викарием Костромской епархии. 10 июля 1905 года состоялась епископская хиротония.

С 1907 года почётный председатель Костромского отдела «Союза русского народа».

15 февраля 1908 года назначен епископом Нарвским, вторым (с 1910 года первым) викарием Санкт-Петербургской епархии и председателем Епархиального миссионерского совета.

С 26 мая 1910 года в течение трёх с половиной месяцев во время отпуска митрополита Антония управлял Санкт-Петербургской епархией и заведовал Александро-Невскою Лаврой и Исидоровским епархиальным женским училищем.

20 марта 1914 года назначен епископом Вятским и Слободским.

Награждён набедренником (1897), наперсным крестом (1901), орденами св. Анны II (1904) и I (1912) степени, св. Владимира III степени (1909) и болгарским св. Александра «За гражданские заслуги».

Член Поместного Собора 1917—1918 годов, участвовал во всех трёх сессиях, председатель XX, член II, III, V, VIII, IX, XVI, XVIII отделов и Комиссии о мероприятиях к прекращению нестроений в церковной жизни.

В декабре 1917 года избран заместителем члена Св. Синода, с июня 1918 года присутствующий в нём.

1 ноября 1918 года был арестован в Москве и заключён в Бутырскую тюрьму без предъявления обвинения.

7 апреля 1919 года возведён в сан архиепископа.

23 апреля 1919 года приговорён к трём годам заключения в концлагере, отправлен в Архангельский лагерь. 9 сентября 1920 года досрочно освобождён. Вернулся в Москву.

20 октября 1920 года был арестован на своей московской квартире, заключён сначала в тюремный подотдел МЧК (Кисельный пер., 8, камера 9), затем в Бутырскую тюрьму.

В июле 1921 года освобождён под подписку о невыезде из Москвы.

В сентябре 1921 года он был назначен членом патриаршего Синода и архиепископом Астраханским. К месту назначения не выехал из-за подписки о невыезде.

В январе 1922 года назначен архиепископом Крутицким, помощником Святейшего Патриарха Тихона. При вступлении в должность собрал для представления и знакомства московских благочинных, причём дал каждому поручение доставить для него сведения о состоянии вверенного им благочиния.

22 марта 1922 года — арестован и заключён в Бутырскую тюрьму в связи с делом «об изъятии церковных ценностей». 23 января 1923 — освобождён под подписку о невыезде из Москвы.

20 марта 1923 года был арестован, привлечён к суду вместе с Патриархом, митрополитом Арсением (Стадницким), секретарём патриарха Петром Гурьевым.

В январе 1924 года вместе с митрополитом Арсением (Стадницким) был на несколько дней освобождён из заключения. За это время побывал у Патриарха Тихона и выразил пожелание уйти с Крутицкой кафедры.

24 января 1924 года распоряжение Патриарха Тихона № 71 «согласно словесной просьбе Высокопреосвященного Никандра, архиепископа Крутицкого, он увольняется временно по болезни на покой, а архиепископом Крутицким, управляющим Московской епархией,
назначается Высокопреосвященный Пётр, архиепископ Подольский».

28 марта 1924 года приговорён к трём годам ссылки в Среднюю Азию. Ссылку отбывал в Чимбае (Каракалпакия), а затем в Хиве. Освобождён в 1925 году.

В ноябре 1925 года был возведён в сан митрополита и направлен на Одесскую кафедру.

Осенью 1927 года перемещён митрополитом Ташкентским и Туркестанским, в связи с назначением в Одессу митрополита Ленинградского Иосифа (Петровых).

В 1930 году, когда у православных Ташкента отобрали в пользу обновленцев последний храм — Свято-Сергиевский, верующие стали собираться для общей молитвы возле маленькой кладбищенской часовни в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радосте». Богослужения совершали митрополиты Никандр как правящий архиерей и Новгородский Арсений (Стадницкий), сосланный в Ташкент. К этому времени в ведении митрополита Никандра состояло всего 27 приходов.

30 сентября 1931 года включён в число постоянных членов Временного патриаршего Священного Синода.

Скончался 18 февраля 1933 года в Ташкенте. Похоронен за алтарём Скорбященской часовни на Боткинском кладбище.

 Библиография 
 Пророчества Господа Иисуса Христа о Его страданиях, смерти, воскресении и о втором пришествии // ИР НБУВ. Ф. 304. Д. 1494.
 Речь по павшим в морском бою 14-15 мая с. г. воинам; Об автокефальности Грузинской Церкви и церковной жизни в Грузии при католикосах // Духовный вестник Грузинского экзархата. 1905. — № 11-14.
 Краткий очерк жизни св. Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. — Кострома, 1907.
 Слово в день празднования 200-летия Александро-Невской лавры // Церковные ведомости. Прибавления 1913. — № 36.
 Слово жизни в богослужебных песнопениях Православной Церкви, избранных для общенародного пения. Вып. 1-3. — СПб., 1911—1914.
 Речь при первом вступлении в Вятский кафедральный собор; Слова и речи // Вятские епархиальные ведомости. 1914. — № 19, 35-36, 40, 42-43, 45, 50.
 Беседа с депутатами епархиального съезда // Вятские епархиальные ведомости. 1915. — № 26.
 Песнопения святой Православной Церкви в светлый праздник Пасхи. — Вятка, 1915.
 Христолюбивому воину благословение. — Вятка, 1915.
 Слово пред панихидой по павшим в боях // Духовная беседа. 1915. — № 2.
 Пастырям и пастве. — Вятка, 1917.
 Наставления пастыря по поводу текущих событий // Духовная беседа. 1917. — № 6.
 Пастырям и пастве // Вятские епархиальные ведомости. 1917. — № 9/10.
 Совершилось самое обыкновенное дело // Слово и жизнь. 1917. — № 20.
 Телеграммы М. В. Родзянко и В. Н. Львову; Распоряжение; Резолюция // Слово и жизнь. 1917. — № 19, 25.
 Протоколы допросов // Следственное дело Патриарха Тихона. — М., 2000. — С. 182—186, 189—190, 196—198, 224—227, 239—241, 258.

 Примечания 

 Литература 
 Новые материалы о преследованиях за веру в Советской России / Составитель И. И. Осипова // Церковно-исторический вестник. 1999. — № 2-3. — С.72-73, 185—186.
 Озмитель Е. Е.'' Туркестанская епархия при митрополите Никандре (Феноменове) (1927—1933 гг.) // XXX Ежегодная богословская конференция ПСТГУ: Материалы. — М., 2020. — С. 111—117.

Ссылки 
 Никандр (Феноменов) на сайте «Русское православие»
 Никандр (Феноменов) на сайте pstbi.ru

Митрополиты Русской православной церкви
Похороненные на Боткинском кладбище Ташкента
Выпускники Орловской духовной семинарии
Выпускники Киевской духовной академии
Ректоры Тбилисской духовной семинарии
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)